Ко́мин — хорватский топоним.
 Комин — населённый пункт в жупании Дубровачко-Неретванска.
 Комин — населённый пункт в жупании Загребачка.

Комин () — шотландский дворянский род (см. Клан Комин).

Некоторые представители:
 Роберт де Комин (?—1069) — первый нормандский граф Нортумбрии (1068—1069), основатель рода Коминов, самого влиятельного дома в Шотландии в XIII веке.
 Комин, Уильям (? — около 1160) — англо-шотландский церковный и государственный деятель.
 Уолтер Комин (?—1258) — лорд Баденох, граф Ментейт с 1234 года, — второй сын Уильяма Комина, юстициария Шотландии и графа Бухана, от первого брака.
 Александр Комин, граф Бьюкен (?—1289) — англо-шотландский барон, одна из наиболее важных фигур в истории Шотландии XIII века.

Ко́мин — русская фамилия.

Известные носители:
 Комин, Александр Николаевич (1953—1999) — российский преступник: убийца и рабовладелец.
 Комин, Владимир Васильевич (1920—1997) — советский и российский историк, ректор Калининского государственного университета (1964—1982).